Örnbergstjärn kan syfta på:
Örnbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Örnbergstjärnarna, sjö i Ljusdals kommun,  (1,4 ha)
Örnbergstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (10,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn